Anwar ou Anouar (en ) est un prénom d'origine arabe. Il signifie "plus lumineux", "éblouissant".

Variantes 
 Transription arabe : Anwar
 français : Anouar
 turc : Enver
 albanais : Enver

Anwar comme nom de personne ou prénom :
 Anwar Sadat (1918-1981), ancien président égyptien ;
 Anwar Boudjakdji (1976-), footballeur international algérien ;
 Anouar Brahem (1957-), musicien et oudiste et compositeur tunisien. ;
 Enver Pacha (1881-1922), homme politique ottoman ;
 Enver Hodja (1908-1985), chef d'État albanais ;
 Anwar Shaikh (1928-2006), est un auteur pakistanais.Anwar comme nom de famille :' Mina Anwar (1969-), actrice britannique ;
 Gabrielle Anwar (1970-), actrice et productrice britannique ;
Nurul Izzah Anwar (1980-), femme politique malaisienne.

 Cinéma 
 Anwar'', film indien de Bollywood, réalisé par Manish Jha, sorti le .

Prénom arabe